Урари — село в Дахадаевском районе Дагестана. Административный центр Ураринского сельсовета.

История 
Согласно археологическим свидетельствам, первоначально село располагалось на холме в 2-х км. к западу от нынешнего местоположения. 

Впервые село упоминается в 1780 году при постройке мечети в селении Сулевкент выходцем из Урари.

До революции село Урари являлось центром Сюргинского наибства. С 1928 по 1930 год районный центр Ураринского (Дахадаевского) района.

Население

Литература 
 Козубский. «Археология Дагестана».

Ссылки 
 Абдурашидов М. Урари и ураринцы // Народы Дагестана. 2013. № 1.

Примечания 

Населённые пункты Дахадаевского района
Бывшие районные центры Дагестана